Неоцератопсии  — клада птицетазовых динозавров в инфраотряде Ceratopsia.

Данный термин был введён в 1986 году Полом Серено для группы, состоящей из более продвинутых видов цератопсов. В 1998 году им же было дано более чёткое определение: группа, состоящая из трицератопса и всех видов, ближе родственных ему, чем роду Psittacosaurus. Это определение было принято в 2004 году Петером Додсоном и другими исследователями во втором издании «The Dinosauria».

В кладограмме Neoceratopsia по определению является сестринским таксоном семейства Psittacosauridae и включает в себя также группу Coronosauria.

Самые ранние находки в группе относятся к киммериджскому веку (Chaoyangsaurus youngi) и известны до маастрихта на территории Азии и Северной Америки.

Примечания 

Цератопсы